El topónimo Belton puede hacer referencia a:

 varias ciudades de Estados Unidos:
 Belton, en el estado de Carolina del Sur;
 Belton, en el estado de Misuri;
 Belton, en el estado de Texas;
 varios lugares de Inglaterra:
 el pueblo de Belton, en el condado de Leicestershire.
 la parroquia de Belton and Manthorpe, en el condado de Lincolnshire;
 el pueblo de Belton, ubicado en la parroquia anterior;
 el pueblo y la parroquia de Belton, también en el condado de Lincolnshire;
 la parroquia de Belton with Browston, en el condado de Norfolk;
 el pueblo de Belton, ubicado en la parroquia anterior;
 el pueblo y la parroquia de Belton-in-Rutland, en el condado de Rutland.